Abner Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abner Creek (White Lick Creek), Fluss in Indiana
 Abner Creek (Eastatoe Creek), Fluss im Pickens County, South Carolina
 Abner Creek (Vines Creek), Fluss im Spartanburg County, South Carolina